Stocké bzw. Stockeist der Familienname folgender Personen:

 Eux Stocke (Eugen Stocke; 1895–1992), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Volker Stocké (1966–2017), deutscher Soziologe und Hochschullehrer